Вальдеоливас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 46,13 км². Население — 259 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки